Filípicas é um ardente, discurso condenável, ou discurso, para condenar uma figura política particular. O termo é mais conhecido como associado a dois oradores famosos do mundo antigo: Cícero da Roma Antiga e Demóstenes da Antiga Atenas. O próprio termo é derivado dos discursos de Demóstenes em 351 a.C. denunciando as ambições imperialistas de Filipe II da Macedônia, que mais tarde veio a ser conhecido como Filípicas.

Grécia 
Os "filípicos" originais foram proferidos por Demóstenes, um estadista ateniense e orador na Grécia clássica que fez vários ataques a Filipe II da Macedônia no século 4 a.C.

Um primeiro, segundo e terceiro filípicos foram atribuídos a Demóstenes. Uma Quarta Filipica também existe, mas é de autoria disputada.

Roma 
Cícero conscientemente modelou suas próprias condenações de Marco Antônio nos discursos de Demóstenes, e se a correspondência entre Marco Junius Brutus, o Jovem, e Cícero é genuína [ad Brut. ii 3.4, ii 4.2].

Após a morte de César, Cícero expressou em particular seu pesar de que os assassinos de César não tivessem incluído Antônio em sua trama e direcionou seus esforços para desacreditá-lo. Cícero até promoveu ações ilegais, como legitimar o exército particular de Gaius Octavius, ou Otaviano. Ao todo, Cícero entregou quatorze Filípicas em menos de dois anos. O foco de Cícero em Antônio, no entanto, contribuiu para sua queda, pois ele falhou em reconhecer a ameaça de Otaviano ao seu ideal republicano.

Os ataques de Cícero a Antônio não foram perdoados nem esquecidos, com o resultado de que Cícero foi proscrito e morto em 43 a.C. Sua cabeça e mãos foram exibidas publicamente no Fórum Romano para desencorajar qualquer um que se opusesse ao novo Triunvirato de Otaviano, Marco Antônio e Lépido.

Segundo o historiador romano Tácito, essa obra, junto com o Pro Milone, In Catilinam e In Verrem, tornou Cícero famoso, e grande parte de sua carreira política surgiu do efeito dessas obras.

Referências  

Discursos
Literatura da Grécia Antiga